Landtagswahlkreis 100 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Wilhelmshaven (1982 bis 2003)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Paderborn I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Warendorf I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Herne (1947 bis 1962)